Auguste Viquesnel (1800-1867), un géologue, géographe et ethnologue français ;
 Jean-Pierre Viquesnel-Delaunay (1741-1804), un homme politique français.